Антуан Дюамель (; 30 июля 1925, Вальмондуа — 11 сентября 2014) — французский композитор.

Биография 
Отец — писатель Жорж Дюамель, мать — театральная актриса Бланш Альбан. Занимался музыкой с Оливье Мессианом и Рене Лейбовицем, параллельно учился в Сорбонне, изучал психологию и музыкологию. В 1960 году дебютировал как кинокомпозитор.

Творчество 
Автор оперных и симфонических сочинений. Написал музыку к 90 кинофильмам, включая телевизионные, работал с крупнейшими кинорежиссёрами, прежде всего — французскими.

Сочинения

Оперная и симфоническая музыка 

 Le Scieur de long, опера (1951—1952)
 Concerto для фортепиано и оркестра (1957—1958)
 Pierrot le Fou для оркестра (1965—1966)
 Lundi Monsieur, vous serez riche, опера (1968)
 L’Opéra des oiseaux, опера по Аристофану (1971)
 Animus-Anima для большого оркестра (1973)
 Territoires для струнного оркестра (1974)
 Ubu à l’opéra, опера по Жарри (1974)
 Gambara, опера по Бальзаку (1977—1978)
 Le Tombeau du Philippe d’Orleans для струнного оркестра (1978)
 Symphonie Death Watch (1979)
 Les Travaux d’Hercule, опера для детей по собственному либретто (1981)
 Le Transsibérien, опера по Сандрару (1983)
 L’Hommage du Large. Essay Symphonique, музыка к немому фильму Марселя Л’Эрбье L’homme du large (1983)
 Serenade à la Quinte для скрипки, виолончели и оркестра (1984)
 Suite symphonique pour Intolérance (1985)
 Week-End, сюита для оркестра (1985)
 Quatrevingt-treize, опера по Гюго (1989)
 Ballade au Vibraphone для вибрафона и камерного ансамбля (1991)
 Les Aventures de Sinbad le marin, опера (1991)
 Valse d’Hiver для оркестра (1994)
 Carmenmania, балет (1994)
 Lamento-Mémoire: Récitation concertante для альта и камерного оркестра (1996)

Избранная фильмография 
 1963: Méditerranée (Жан-Даниэль Полле, Фолькер Шлёндорф, документальный, текст Филиппа Соллерса)
 1964: Колодец и маятник/ Le puits et le pendule (Александр Астрюк, по новелле Эдгара По, телевизионный)
 1965: Le mistral (Йорис Ивенс, документальный)
 1965: Безумный Пьеро (Жан-Люк Годар)
 1966: La longue marche (Александр Астрюк)
 1966: Воровка / La voleuse
 1966: Мадемуазель (Тони Ричардсон, сценарий Маргерит Дюрас по новелле Жана Жене)
 1967: Моряк с Гибралтара/ The Sailor from Gibraltar (Тони Ричардсон)
 1967: Уикенд/ Week End (Жан-Люк Годар)
 1968: Украденные поцелуи (Франсуа Трюффо)
 1969: Сирена с «Миссисипи» (Франсуа Трюффо)
 1970: Семейный очаг (Франсуа Трюффо)
 1970: Полицейский/ Un condé (Ив Буассе)
 1970: Дикий ребёнок/ L’Enfant sauvage (Франсуа Трюффо)
 1975: Que la fête commence (Бертран Тавернье)
 1977: Допрос с пристрастием/ La Question (Лоран Хайнеман)
 1979: Фелисите/ Félicité (Кристина Паскаль)
 1980: Прямой репортаж о смерти/ La mort en direct (Бертран Тавернье, номинация на премию «Сезар» за музыку к фильму)
 1989: Сон безумной обезьяны / El sueño del mono loco (Фернандо Труэба, номинация на премию «Гойя»)
 1990: Ностальгия по папочке/ Daddy Nostalgie (Бертран Тавернье)
 1992: Изящная эпоха/ Belle epoque (Фернандо Труэба, номинация премию «Гойя»)
 1996: Насмешка/ Ridicule (Патрис Леконт, номинация на премию «Сезар»)
 1996: Хорошая жизнь / La buena vida (Давид Труэба)
 1998: Девушка твоей мечты/ La niña de tus ojos (Фернандо Труэба, номинация на премию «Гойя»)
 2002: Laissez-passer (Бертран Тавернье, Золотая звезда за музыку к фильму, Серебряный медведь Берлинского МКФ за лучшую музыку к фильму, номинация на премию «Сезар»)
 2002: Чары Шанхая / El embrujo de Shanghai (Фернандо Труэба)
 2007: Monsieur Max (Габриэль Агион, телевизионный)
 2007: L’affaire Ben Barka (Жан-Пьер Синапи, телевизионный)

Признание 
Премия Анри Ланглуа (2008) и др. награды

Примечания

Ссылки 
 На сайте IMDB
 Фрагменты музыки
 Музыка в youtube

Кинокомпозиторы Франции
Оперные композиторы
Выпускники Парижского университета